Приход к власти маршала Петена — провозглашение маршала Петена «главой Французского государства» (), наделение его диктаторскими полномочиями, ознаменовавшее конец Третьей республики. Решение было немедленно признано большинством государств, в том числе США и СССР.

Предыстория 
С началом Второй Мировой Войны, Франция выступала противником Германии, но с поражением в Битве за Францию была потеряна почти вся армия, и страна уже не имела сил вести войну дальше. Население охватила паника, потоки беженцев устремились на юг, где еще не было немецких войск, туда же переехало и правительство.

История

Обстановка на кануне прихода 
До того как поражение в войне стало очевидным для всех, в парламенте никто не обсуждал капитуляцию, даже когда ситуация на фронте стала катастрофической далеко не все политики хотели сдаваться и останавливать борьбу. После сдачи Парижа и переезда в Виши встал вопрос что делать дальше.
Те политики которые видели будущее Франции с жесткой вертикалью власти без демократии и парламентаризма, поддерживали маршала Петена. В правительстве велись и свои политические интриги, большое влияние имел Пьер Лаваль который действовал весьма пронемецки, а когда правительство Франции (накануне того, как Петен стал полноправным диктатором) хотело переехать в Северную Африку, Лаваль сделал все чтобы не допустить этого. 20 июня уже сам Петен запретил членам правительства покидать страну, хотя уже на следующий день, 27 парламентариев отправились в Марокко с намерением продолжать борьбу.
 

1 июля 1940 года президент Франции Альбер Лебрен дал согласие на созыв внеочередного заседания парламента. 10 июля 1940 года в здании оперы (которое иногда использовали для проведения конгрессов) в городе Виши на рассмотрение Национального собрания Франции (образованного объединённым заседанием  и Сената) был представлен проект пересмотра , регулировавших Третью республику с 1875 года, с целью наделения полными конституционными полномочиями маршала Филиппа Петена, председателя Совета министров. Петен был героем Первой Мировой Войны и народ по задумке не должен был противится его кандидатуре. Маршал считал эпоху Третьей Республики периодом упадка и объяснял это республиканским правлением и засильем коммунистов и евреев. Не последнюю роль в капитуляции перед Германией сыграли и давние противоречия между Великобританией и Францией. Британия предлагала незадолго до капитуляции заключить политический и военный союз с Францией, но последняя отвергла предложение. Как говорили французские парламентарии: «Лучше быть немецкой провинцией, чем британским доминионом». Германии тоже было выгодно заключить мир, так как с юга их ещё могли атаковать французские новобранцы. К тому же мир с побежденной страной на относительно мягких условиях способствовал бы тому, что страны ещё воюющие с Германией тоже задумаются над заключением выгодного мира.

Голосование 

Голоса парламентариев распеределились следующим образом:

Против Петена проголосовало 57 членов Палаты депутатов, из них 29 принадлежали к фракции Французской секции Рабочего интернационала, 13 к фракции Радикальной партии, 5 к фракции , 3 к фракции , 2 к фракции , 2 к фракции , 1 к фракции , 1 к фракции , 1 к фракции . Из 23 несогласных сенаторов 13 принадлежали к , 7 к Французской секции Рабочего интернационала, 2 к  и 1 к .

Законность 
О легитимности прихода к власти Петена споры  не утихают и по сей день, одни считают что он пришел абсолютно законно, другие что это было с нарушением конституционных норм, третье что понятие законности отходит на второй план когда речь идет о защите интересов своей страны во время военного поражения.

Память 
Память о 80 парламентариях, проголосовавших против наделения Петена неограниченными полномочиями, была увековечена по окончании Второй мировой войны.
 10 июля 2013 года председатель Национального собрания  торжественно открыл стелу у  в Виши в память о несогласных парламентариях.
 10 июля 2019 года председатель Национального собрания Ришар Ферран и мэр Виши во Дворце конгрессов, где проходило историческое заседание, торжественно открыли мемориальную доску, на которой поимённо перечислены парламентарии, проголосовавшие «против».

Примечания 

Режим Виши
1940 год во Франции